est un genre éteint et fossile d'amphibiens temnospondyles du Trias en Australie. Il n'est représenté que par une seule espèce, , qui est l'espèce type de ce genre. En 2022 ce genre est resté monotypique.

Présentation 
On estime qu'il mesurait une cinquantaine de centimètres de long et que son régime alimentaire aurait été composé de poissons et d'insectes.

Des fossiles de Xenobrachyops ont été découverts dans la formation d'Arcadia à Rewan, dans le centre du Queensland.

Cladogramme Stereospondyli

Voir aussi 
 Liste des genres d'amphibiens préhistoriques

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Amphibien disparu
Taxon fossile décrit en 1972
Taxon fossile décrit en 1983
Genre de temnospondyles (nom scientifique)
Temnospondyle (nom scientifique)
Amphibien du Trias
Paléontologie en Australie
Stereospondyli